Aleksej Grigorjevitsj Orlov, (1737-1808), een Russische graaf
Aleksej Fjodorovitsj Orlov, (1787-1862), een generaal in het Russische leger
Aleksej Maratovitsj Orlov, de tweede president van de Russische autonome republiek Kalmukkië